Сан-Себриан-де-Муда () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Палентина. Население — 164 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Ayuntamiento
 Situación
 Sobre la zona

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии